Mikołaj Mniszech (1484–1553) – burgrabia krakowski, podkomorzy koronny, starosta łukowski
 Mikołaj Mniszech (zm. 1613) – starosta łukowski